Goodwyn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Taylor Goodwyn (1842–1931), US-amerikanischer Politiker
 Alfred Goodwyn (1850–1874), englischer Armeeoffizier und Fußballspieler
 Myles Goodwyn (* 1948), kanadischer Musiker und Musikproduzent
 Peterson Goodwyn (1745–1818), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Goodwin
 Godwin